AWI peut désigner :
 Animal Welfare Institute, un organisme américain de lutte contre la maltraitance animale.

Awi peut désigner :
 Awi, un village du Cameroun ;
 Awi, un peuple de l'Afrique de l'Est.